Gregori ist der Familienname folgender Personen:

 Brendan Gregori (* 2004), deutscher Basketballspieler
 Dietrich Gregori (* 1939), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Ferdinand Gregori (1870–1928), deutscher Schauspieler
 Giovanni Lorenzo Gregori (1663–1745), italienischer Komponist des Barock
 Ildebrando Gregori (1894–1985), italienischer Ordenspriester
 Louis-Anthelme Grégori, französischer Journalist und Attentäter, siehe Dreyfus-Affäre#Weiterer Werdegang der Hauptakteure
 Luise Däger-Gregori (* 1959), österreichische Politikerin (SPÖ), Landtagsabgeordnete
 Mirella Gregori (* 1967), vermisste italienische Studentin
 Paolo Gregori (* 1970), brasilianischer Regisseur und Drehbuchautor
 Rio de Gregori (1919–1987), Schweizer Jazzmusiker und Parkettbodenverleger
 Theo Gregori (1929), deutscher Generalleutnant der NVA in der DDR

Gregori bezeichnet:
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Syber Sportscars

Siehe auch:
 De Gregori (Begriffsklärung)
 Gregory